Бе́ни-Суэ́йф () — административный центр провинции Бени-Суэйф в Египте.

Этимология 
Современное название города — искажение старого названия Банмисуайх (, встречается также форма Манфисуайх), которое, в свою очередь, скорее всего является искажением коптской топонимической конструкции. Рамзи также отождествлял город с древней Пуфисой.

География 
Бени-Суэйф — важный сельскохозяйственный центр, выросший из небольшой деревни в начале XX века. Со средних веков известен производством тканей, сейчас действуют предприятия по переработке хлопка и изготовлению ковров. Также город знаменит алебастром, добываемым в близлежащих холмах. Бени-Суэйф расположен в 115 км к югу от Каира. Недалеко от города расположены Пирамида в Медуме и Фаюмский оазис.

Население 
По данным на 2018 год численность населения составляет 246 395 человека.

Динамика численности населения города по годам:

Известные жители 
 Мухаммад Осман аль-Джаляль (1829—1898) — египетский писатель и переводчик.
 Ахмед Хамруш (1921—2011) — египетский политик, историк и писатель.

Примечания

Литература 
 
 

Города Египта